Taylor County Courthouse ist der Name folgender Bauwerke:

im NRHP gelistete Objekte:

 Taylor County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 95000719
 Taylor County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000271
 Taylor County Courthouse (Wisconsin), ID-Nr. 80000198

weitere:
 Taylor County Courthouse (Florida)
 Taylor County Courthouse (Kentucky)
 Taylor County Courthouse (Texas)
 Taylor County Courthouse (West Virginia)